Уфимское училище искусств (УУИ) — среднее специальное музыкальное и художественное учебное заведение в Уфе.

История 
Уфимское училище искусств основано в 1921 году как «Башкирский музыкальный техникум».

С 1926 года Башкирский государственный техникум искусств, реорганизованный в 1936 году в два самостоятельных средних учебных заведения: Уфимское музыкальное и театрально-художественное училища.

В период Великой Отечественной войны театрально-художественное училище было закрыто, вновь открыто в 1960 и после слияния с Уфимским музыкальным училищем получило современное название.

Первый директор был Иван Васильевич Салтыков. В 1945-1968 гг училище находилось в здании Дворянского собрания на ул.Ленина, 14.

В Уфимском училище искусств (2012) два отделения (музыкальное и художественное), обучение проводится по специальностям: музыкальное звукооператорское мастерство, музыкальное искусство эстрады (по видам: инструменты эстрадного оркестра и эстрадное пение); теория музыки, живопись (станковая); скульптура; дизайн (в области культуры и искусства); декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по виду: художественная резьба по дереву); инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра, национальные инструменты народов России); вокальное искусство и хоровое дирижирование.

Имеется большой акустический Концертный зал на 600 мест, художественная галерея, малый зал на 188 мест, спортивный комплекс с залом для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол и др.), душевыми и раздевалками, столовая на 80 посадочных мест, студенческое кафе на 50 мест.

Выпускникам присваиваются квалификации:
 преподаватель,
 артист хора, ансамбля, оркестра;
 руководитель творческого коллектива,
 концертмейстер;
 художник-живописец,
 скульптор,
 дизайнер,
 художник-мастер резьбы по дереву,
 звукооператор.

В 2011/2012 учебном году обучалось 600 учащихся, в штате 180 преподавателей, из них 36 человек удостоены почетных званий.

К 2012 году училище подготовило более 10 тысяч специалистов.

Известные сотрудники и преподаватели 

 Тюлькин, Александр Эрастович
 Кудрявцев, Алексей Михайлович
 Сайфуллин, Тагир Сергеевич
 Губайдуллин, Марат Рустамович
 Маджар, Сергей Владимирович

Известные выпускники 
 Игошев, Владимир Александрович, Народный художник СССР
 Сутягин, Александр Васильевич (1936), певец, народный артист РСФСР
 Павленко, Вероника Евгеньевна (Царевна Будур)
 Пантелеев, Александр Васильевич, Заслуженный художник РФ
 Круль, Леонид Янович, художник-живописец
 Земфира (Рамазанова Земфира Талгатовна)
 Губайдуллин, Марат Рустамович, видный российский пианист, композитор и педагог
 Ахметов, Мурад Хусаинович (композитор Мурад Ахметов)
 Римма Мухтаровна Юлдашбаева
 Салихов, Рафаэль Гирфанович
 Старикова, Валентина Ивановна, заслуженный работник культуры РБ
 Hародные артисты СССР Арслан Мубаряков, Зайтуна Бикбулатова.
 Hародные художники СССР, академики Академии художеств России Борис Федорович Домашников, Ахмат Лутфуллин.
 Hародные артисты РФ Р. Hурмухаметов, Радик Гареев, Василий Прибылов, Рифкат Исрафилов.
 Hародные художники РФ Рашид Hурмухаметов, Марат Арсланов, Галия Имашева.
 Заслуженные артисты РФ Геннадий Пищаев, Раджап Шайхутдинов, Геннадий Родионов и др.
 Hародные артисты РБ Марат Юлдыбаев, Ильфак Смаков, Закий Махмутов, Флюра Кильдиярова, Салават Аскаров, Фарид Бикбулатов, Филюс Гараев, Ляля Ахмедзянова, Идрис Газиев, Флюра Hугуманова, Ришат Рахимов и др.
 Байбурина Зухра Фанилевна, сопрано, лауреат международных конкурсов, профессор Миланской высшей школы музыки
 Камалов, Тагир Таузяхович - Народный артист РБ, основатель Национального симфонического оркестра РБ. 
 Народный артист РБ основатель Национального оркестра башкирских народных инструментов Гайзуллин Рамиль Мавлютович
 Гатауллин Александр (баян), обладатель юбилейного 50-го Кубка Мира (Швейцария).
 Киреев, Олег Хусаинович — музыкант-саксофонист, выпускник училища в 1982 году, советник Президента РБ по культуре

 Чиков, Валентин Васильевич
 Кутлубаева Эльза Зауровна,  член Творческого союза художников Республики Башкортостан-Международной Федерации художников ЮНЕСКО. Директор и основатель Первой башкирской детской студии "Латифа", организатор и разработчик методики курсов раннего развития "Киндер". Директор Республиканского конкурса детского рисунка "Бадыян".

См. также 
 
 Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова

Примечания 

Появились в 1921 году в России
1921 год в культуре и искусстве
Музыкальные училища России
Художественные училища России
Училища Уфы
Культурные организации Уфы